

Cinema 
 Giulietta e Romeo – film muto del 1918 diretto da Emilio Graziani-Walter
 Giulietta e Romeo (Romeo und Julia im Schnee) – film muto del 1920 diretto da Ernst Lubitsch
 Giulietta e Romeo (Romeo and Juliet) – film del 1936 diretto da George Cukor
 Giulietta e Romeo – film del 1954 diretto da Renato Castellani
 Romeo e Giulietta anche noto come Giulietta e Romeo – film del 1964 diretto da Riccardo Freda

Musica 
 Giulietta e Romeo (1796) – opera seria di Nicola Antonio Zingarelli
 Giulietta e Romeo (1825) – opera lirica di Nicola Vaccaj
 Giulietta e Romeo (1922) – opera lirica di Riccardo Zandonai
 Giulietta e Romeo (2007) – opera popolare di Riccardo Cocciante

Teatro 
 Romeo e Giulietta – tragedia di William Shakespeare.

Pagine correlate 
Romeo e Giulietta (disambigua)